Август Майер (; 8 октября 1900, Майнц, Германская империя — 13 мая 1960, Байройт, ФРГ) — немецкий офицер, оберштурмбаннфюрер СС, руководитель айнзацкоманды 5 и зондеркоманды 4b, входивших в состав айнзацгруппы C.

Биография 
Август Майер родился 8 октября 1900 года. По профессии был торговым представителем. В 1918 году принял участие в Первой мировой войне. С 1922 по 1934 год служил в охранной полиции. С 1925 по 1927 год состоял в НСДАП. 1 мая 1933 года вновь вступил в партию (билет № 2019775) и 15 сентября был зачислен в ряды СС (№ 73073). В 1934 году поступил на работу в аппарат СД. С 1936 года был руководителем абшнита СД в Висбадене. В 1938 году в звании штурмбаннфюрера СС стал начальником абшнита СД в Троппау. В 1941 году стал советником руководителя реферата II C4 в Главном управлении имперской безопасности, ведающего экономическими вопросами. В том же году возглавил абшнит СД в Лигнице. 

В июне 1941 года был назначен начальником отдела III в штабе айнзацгруппы B. С июля по сентябрь 1941 года был офицером связи между высшим руководителем СС и полиции на Украине и айнзацгруппой C. 5 сентября 1941 года стал руководителем айнзацкоманды 5 в составе айнзацгруппы C, действовавшей на Украине. С сентября по февраль 1942 года его подразделение уничтожило около 10 000 евреев в районе Киева.

Впоследствии служил в штабе руководителя полиции безопасности и СД в Киеве. С 5 июля по ноябрь 1942 года возглавлял зондеркоманду 4b в составе айнзацгруппы C. Кроме того, принимал участие в деятельности организации Цеппелин. В Сталинграде заразился сыпным тифом и малярией. Майер был эвакуирован и отправлен в больницу, где лечился до мая 1943 года. В июне 1943 года стал командиром полиции безопасности и СД в Лиможе. В октябре 1944 был назначен начальником команды особого назначения 2 в районе Данцига.

После войны 
После окончания войны работал в городской администрации в Мильтенберге, но был арестован и в 1949 году передан Франции. В 1952 году военный трибунал в Бордо приговорил его к 20 годам трудовых лагерей. В 1956 году был освобождён по состоянию здоровья. Осенью 1959 года был вызван на допрос в прокуратору при земельном суде Ашаффенбурга и впоследствии арестован. В мае 1960 года, находясь в заключении, совершил самоубийство.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Участники Первой мировой войны (Германия)
Члены айнзацгрупп
Персоналии:Холокост во Франции
Персоналии:Холокост на Украине